Ха́сис — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Хасис, Абрам Исаакович (1894—1927) — советский дипломат.
 Хасис, Дмитрий Кириллович (род. 1988) — российский актёр, игрок в КВН.
 Хасис, Евгения Данииловна (род. 1985) — осуждённая судом присяжных за соучастие в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.
 Хасис, Лев Аронович (род. 1966) — российский предприниматель и топ-менеджер.